Louise Müller (schrijfster), een Zwitserse schrijfster
 Louise Müller (zangeres, 1763) (1763–1829), een Duitse zangeres
 Louise Müller (zangeres, 1784) (1784–1837), een Oostenrijkse zangeres en actrice
 Louise Müller (zangeres, 1876) (1876–1935), een Duitse zangeres